Gemulung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gemulung, Jepara, by, 
 Gemulung, Tuban, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar